Чжань Хаоцін і Ян Чжаосюань були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Чжань грала в парі зі своєю сестрою Латішою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сє Шувей і Барбора Стрицова. Ян грала в парі з Абігейл Спірс, але в першому колі їх перемогли Ежені Бушар і Софія Кенін. 

Сє і Стрицова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Луціє Градецька і Катерина Макарова з рахунком 6–4, 6-4.

Сіяні пари 
Перші чотири і сьому сіяні пари вийшли без боротьби в друге коло (остання як результат пізнього зняття).

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Dubai Tennis Championships, парний розряд
2019, Жінки, парний розряд
2019 в ОАЕ